Der Name Leventina bezeichnet:
 ein Tal im Kanton Tessin, Schweiz, siehe Valle Leventina
 ein Bezirk (distretto di Leventina) in diesem Gebiet, siehe Bezirk Leventina

en:Leventina